Niemcy:
 Niederhorbach – dzielnica gminy Neunkirchen-Seelscheid w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Niederhorbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße